Ге́ттер:
 Геттер — термин в технике и информационных технологиях, образован от  — «получатель, добытчик»
 Геттер — один из методов объектно-ориентированного программирования.
 Геттер — устройство для поглощения остаточных газов в вакуумных приборах.

 Геттер, Матильда (1870—1968) — монахиня Римско-католической церкви в Польше, настоятельница монастыря в Варшаве, социальный работник.
 Getter (род. 1993) — американский диджей, продюсер, рэпер, актер и комик из Сан-Хосе, Калифорния.

См. также 
 Гете́ра
 Геттер Яани — эстонская певица.
 Getter Robo — манга.